Newton  un nume propriu englez, care se poate referi la

Sir Isaac Newton 

 Sir Isaac Newton, matematician și fizician englez (1642 - 1726);
 Newton, unitate de măsură pentru forță;
 Legile lui Newton, trei legi fizice care stau la baza mecanicii clasice
 mecanică newtoniană, numită în mod obișnuit mecanică clasică, teore fizică a cărei bază a fost pusă de Sir Isaac Newton
 Binomul lui Newton, dezvoltarea în formă canonică a expresiei (x+y)n
 Formula Newton-Leibnitz, relație din cadrul calculul integral care dă legătura între primitivă și integrală
 Discul lui Newton
 Telescop Newton

Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Newton (dezambiguizare)
 Districtul Newton (dezambiguizare)

Alte utilizări 

 Newton Heath, district din orașul Manchester, Anglia
 Governador Newton Bello, oraș în Maranhão (MA), Brazilia
 Olivia Newton-John, cântăreață australiană
 Bill Newton Dunn, om politic britanic
 James Newton Howard, compozitor de muzică de film

Vedeți și 

 New (dezambiguizare)
 New Town (dezambiguizare)
 Town (dezambiguizare)

Nume proprii